Příjmení Schlüter nosí více různých významných osobností:

 Andreas Schlüter (1664–1714) – německý barokní sochař a architekt
 Gisela Schlüter (1914–1995) – německá herečka
 Poul Schlüter (1929–2021) – dánský politik